Фиоле́тово-чёрный:

 «Фиолетово-чёрный» — песня группы «Пикник» 2001 года с альбома «Египтянин».
 «Фиолетово-чёрный» — сборник группы «Пикник» 2001 года с песней «Фиолетово-чёрный» в качестве заглавной.